Asti eller Ašti kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Asti (provins) – provins, Piemonte, 
 Asti – en kommun Piemonte, Provincia di Asti,